Sav-Heol  est un nom breton qui signifie lever de soleil, et Levant, Orient :
 Sav-Heol, une maison d'édition en langue bretonne, à l'est de la Bretagne ;
 Sav-Heol, un coquillier à voile de 1958 ;
 Savéol, entreprise maraîchère de la région de Brest.